

Muziek
Albums
 Bite the bullet (Hoodoo Gurus) (1998), een album van Hoodoo Gurus
 Bite the bullet (Karl Wolf) (2007), een album van Karl Wolf
 Bite the bullet (Sledgeback) (2010), een album van Sledgeback
 Bite the bullet (Black Tide) (2013), een EP van Black Tide
 Bite the Bullet (Lee Thompson Ska Orchestra) (2016), een album van Lee Thompson Ska Orchestra
Liederen
 Bite the bullet (Neil Young) (1977), een lied van Neil Young
 Bite the bullet (Motörhead) (1980), een lied van Motörhead
 Bite the bullet (Gillan) (1981), een lied van Gillan
 Bite the bullet (Kon Kan) (1989), een lied van Kon Kan
 Bite the bullet (Knut) (2002), een lied van Knut
 Bite the bullet (Machine Head) (2003), een lied van Machine Head
 Bite the bullet (Roadstar) (2008), een lied van Roadstar

Film 
 Bite the Bullet (1975), een Amerikaanse country & westernfilm